Mols Bjerge kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Mols Bjerge, Danmark, naturområde, Region Mittjylland, 
 Nationalpark Mols Bjerge, Region Mittjylland,

Grönland 

 Mols Bjerge, Grönland, bergskedja,